3 Samodzielna Eskadra Lotnictwa Łącznikowego (1944-1945)
 10 Eskadra Lotnictwa Łącznikowego

Polskie eskadry lotnicze